Делоне́ ( или ) — французская фамилия.

Персоналии 
 Делоне, Анри (1883—1955) — французский футбольный функционер, один из создателей УЕФА.
 Делоне, Альбер (; 1828—1892) — французский стенографист.
 Делоне, Альфред Александр (1830—1894) — французский живописец и гравёр.
 Делоне, Борис Николаевич (1890—1980) — российский математик и альпинист.
 Делоне, Вадим Николаевич (1947—1983) — русский поэт, эссеист, диссидент.
 Делоне, Жозеф (1752—1794) — французский депутат.
 Делоне, Жюль Эли (1828—1891) — французский живописец.
 Делоне, Клементина (род. 1987) — французская рок-певица.
 Делоне, Лев Николаевич (1891—1969) — российский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер.
 Делоне, Луи Арсен (1826—1903) — французский актёр.
 Делоне, Наталья Львовна (род. 1923) — советский и российский учёный-генетик.
 
 Делоне, Николя (1646—1727) — французский ювелир, золотых дел мастер.
 Делоне, Робер (1885—1941) — французский живописец и график; муж Сони Делоне.
 Делоне, Пьер (1919—2019) — сын Анри Делоне, генеральный секретарь УЕФА в 1950-е годы.
 Делоне, Соня (урождённая Сара Элиевна Штерн; 1885—1979) — русско-французская художница; жена Робера Делоне.
 Делоне, Шарль-Эжен (1816—1872) — французский астроном и математик.

Топонимы 
 Делоне — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Лонэ
 Делон
 Делони